Акуловка — река в Томской области России, левый приток Чичкаюла. Устье реки находится в 370 км от устья Чичкаюла по левому берегу. Протяжённость реки 32 км. Высота устья 145 м.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чулым от водомерного поста села Зырянское до устья, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код водного объекта — 13010400312115200021452.

Примечания 

Притоки Чичкаюла
Реки Тегульдетского района